

Biografia 
Inizia lo studio della musica come pianista classica all'età di 7 anni. In seguito si dedica al canto, cantando a 15 anni in una band.

Dal 2010 è frontmwoman e cofondatrice della band power-metal italiana Kalidia.

Dal 2015 partecipa come cantante negli album del progetto gothic metal Walk in Darkness, compresi i video del progetto.

Nel 2017 è guest nel tour (Farewell Tour) dello storico gruppo dei Rhapsody of Fire.

Nel corso del tempo, partecipa a numerosi altri progetti, come il live project The Vivaldi Project.

Discografia

Kalidia 

 The Frozen Throne (2018)
 Lies' Device (2014)
 Dance of the Four Winds (2012, EP)

Walk in Darkness 

 Leaves Rolling in Time (2022)
 On the Road to Babylon (2020)
 Welcome to the New World (2018)
 In the Shadows of Things (2017)

Note

Collegamenti esterni